Ophioneurus är ett släkte av steklar. Ophioneurus ingår i familjen hårstrimsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårstrimsteklar
Ophioneurus